Cold () — многозначный термин, который может означать:
 Cold — американская группа, играющая пост-гранж/альтернативный метал, из Джэксонвилл, Флорида.
 Cold — сингл метал-группы Static-X.
 Cold — студийный альбом метал-группы Cold 1998 года.
 Cold — студийный альбом блэк-метал-группы Khors 2006 года.
 Cold — сингл рок-группы Maroon 5, вышедший в 2017 году.

См. также 
 Список всех статей, начинающихся с Cold